Cape Fear – fiume della costa est degli Stati Uniti
 Cape Fear – promontorio della costa est degli Stati Uniti
 Il promontorio della paura (Cape Fear) – film di J. Lee Thompson del 1962
 Cape Fear - Il promontorio della paura (Cape Fear) – film di Martin Scorsese del 1991, remake della pellicola del 1962